Hagelkreuz bezeichnet:

 Wetterkreuz, als Wettersegen aufgestelltes Kreuz
 Hagelkreuz (Büderich), ein Wetterkreuz in Büderich (Wesel)
 Hagelkreuz (Hilden), ein Ort in Hilden, Nordrhein-Westfalen
 Hagelkreuz (Langenfeld), Ortslage in Langenfeld, Nordrhein-Westfalen